El Campionat del Món d'esquí alpí és una competició internacional d'esquí alpí organitzada per la Federació Internacional d'Esquí (FIS). La primera edició data de l'any 1931. Fins a l'any 1939 la competició va ser anual. Del 1948 al 1982 la competició es disputà cada dos anys. Cal esmentar que, els anys en què coincidien amb els Jocs Olímpics, aquesta darrera competició servia per determinar el campió del Món. Des del 1985, la competició es disputa els anys senars, independentment dels Jocs Olímpics d'Hivern.

Format de la competició 

Actualment els Campionats del món tenen lloc els anys imparells. Es disputen en una estació d'esquí designada per la FIS. Es disputen sis proves diferents:
 un descens des de 1931
 un eslàlom des de 1931
 una combinada des de 1932
 un eslàlom Gegant des de 1950
 un súper G des de 1987
 una prova mixta per equips en eslàlom paral·lel des de 2005
 un eslàlom paral·lel des de 2021

S'atorga una medalla d'or, plata i bronze als tres primers de cada prova. Els resultats no es tenen en compte per a la classificació general de la copa del món.

Palmarès

Palmarès masculí

Palmarès femení

Per equips

Palmarès per país

Referències

Vegeu també 
 Llista de campions del món d'esquí alpí, per a la llista completa de campions.

Competicions d'esquí alpí